Специјална антитерористичка јединица (САЈ) може бити:
 Специјална антитерористичка јединица (Србија), специјална јединица Полиције Србије;
 Специјална антитерористичка јединица (Република Српска), специјална јединица Полиције Републике Српске.